Дивизион 1 1994/1995 () — 31-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1994/95 на сайте rsssf.com 

1994/1995
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1994 году
1995 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995